Maracaibo puede referirse a:

 Maracaibo, ciudad venezolana;
 Maracaibo (canción), canción del grupo español La Unión.
 Municipio Maracaibo, ubicado alrededor de la ciudad anterior;
 Distrito Maracaibo, entidad territorial precedente del actual municipio;
 Provincia de Maracaibo, antigua provincia de Venezuela;
 Lago de Maracaibo, cuerpo de agua ubicado en Venezuela;
 Maracaibo Rugby Football Club, equipo de rugby venezolano;
 Maracaibo 15, agrupación venezolana de gaita zuliana.